The Thrill Is Gone est le titre de plusieurs œuvres :
 The Thrill Is Gone, standard de jazz (1931)
 The Thrill Is Gone, chanson de Roy Hawkins (1951)